Velázquez, ou Velazquez, Velásquez ou Vélasquez, est un patronyme espagnol signifiant « fils de Velasco ».

Patronyme 

 Alejandro González Velázquez (1719-1772), architecte et peintre espagnol ;
 Antonio González Velázquez (1723-1793), peintre espagnol ;
 Consuelo Velázquez (1924-2005), pianiste et compositrice mexicaine ;
 Diego Vélasquez (1599–1660), peintre espagnol du siècle d'or, considéré comme l'un des maîtres de la peinture universelle ;
 Diego Velazquez (2001-), acteur américain ;
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524), conquistador espagnol et gouverneur de Cuba ;
 Emiliano Velázquez (1994-), footballeur uruguayen ;
 Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870), peintre espagnol du  ;
 Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997), dirigeant syndical mexicain ;
 Giuseppe Velasco ou Velazquez (1750-1827), peintre italien ;
 Hugo Velázquez (1992-), coureur cycliste argentin ;
 Isidro González Velázquez (1765-1840), architecte espagnol ;
Jaime Gómez Velásquez (1950-2006), historien et politologue colombien ;
 Jaci Velasquez (1979-), chanteuse de pop latino et de musique chrétienne ;
 Jhon Jairo Velásquez (1962-2020), tueur à gages colombien ;
 José Antonio González Velázquez (17?-1810), architecte espagnol ;
  ;
 Julio Velázquez (1981-), entraîneur espagnol de football ;
 Karina Velásquez (1979-), actrice vénézuélienne ;
 Lizzie Velásquez (1989-), militante anti-harcèlement américaine ;
 Luis José de Velázquez de Velasco (1722-1772), érudit et antiquaire espagnol ;
 Luis González Velázquez (1715-1763), peintre espagnol ;
 Manuel Velázquez (1943-2016), footballeur espagnol ;
 Pablo González Velázquez (1664-1727), sculpteur baroque espagnol ;
 Ramón Celestino Velázquez (1972-), homme politique vénézuélien ;
 Ramón José Velásquez (1916-2014), président du Venezuela par intérim de 1993 à 1994 ;
 Rubén Velázquez (1975-), footballeur colombien.

Toponyme

Velázquez, une ville du département de Rocha, en Uruguay.
L'avenue Vélasquez, une rue de Paris, en France
La Casa de Velázquez, une école française à l'étranger, implantée à Madrid, en Espagne.

Autre
 Velasquez, une race bovine.
Le Prix Velázquez, une récompense artistique du Ministère espagnol de la Culture.
 Diego Velázquez (bateau)

Patronyme hispanique